Bureau international permanent de la paix – storica associazione umanitaria mondiale pacifista, Premio Nobel per la pace 1910
 Caffè de la Paix – diciassettesimo album di Franco Battiato
 Café de la Paix – celebre caffè di Parigi
 Rue de la Paix – via parigina
 Tour Ivoirien de la Paix – gara di ciclismo su strada della Costa d'Avorio